Каунаски окръг (; ; ) е окръг в Централна Литва. Заема площ от 8089 км2. Административен център е град Каунас.

География 
Окръгът обхваща земи от етнографските области Аукщайтия, Дзукия, Судовия и Жемайтия. На север граничи с Паневежки и Шяуляйски окръзи, на запад с Мариямполски и Таурагски окръзи, на юг с Алитуски окръг и на изток с Вилнюски окръг.

Население 
Населението на окръга възлиза на 673 706 души (2008). Гъстотата е 83,3 души/км2.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 8 общини.

Градска община:
 Каунас
Районни общини:
 Община Йонава
 Община Кайшядорис
 Община Каунас
 Община Кедайняй
 Община Пренай
 Община Расейняй
Община:
 Община Бирщонас

Население

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва